

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Martn“ beginnt.

Martn 



Martna 
 Martna, Mihkel (1860–1934), estnischer Politiker und Journalist

Martne 
 Märtner, Christoph (* 1992), deutscher Handballspieler
 Martner, Knud (* 1940), dänischer Musikwissenschaftler